Istebna est le nom :
 de la gmina de Istebna, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Istebna, chef-lieu de cette gmina